Anja Stoeck (* 1966 in Hamburg) ist eine deutsche Politikerin (Die Linke). Sie war von Februar 2015 bis März 2019 Landesvorsitzende der Linken Niedersachsen.

Leben 
Stoeck wuchs in Hamburg auf und absolvierte 1985 ihr Abitur. Im Anschluss machte sie eine Ausbildung als Physiotherapeutin. Seit 1989 arbeitete sie dann in einem Krankenhaus, bevor sie 1996 in einer Physiotherapeutischen Praxis in Winsen (Luhe) begann. Sie lebt in Winsen, ist verwitwet und hat sieben Kinder.

Anja Stoeck ist Mitglied im Vorstand der Antifaschistischen Bildungsstätte Heideruh.

Politische Laufbahn 
Stoeck war bis 1988 Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken und wurde in diesem Zuge Mitglied der SPD, aus der sie 1989 austrat. 2005 wurde Stoeck Mitglied der WASG und begründete dort den Kreisverband des Landkreises Harburg. Sie ist Mitglied im Kreisvorstand Harburg-Land.

Nach der Bundestagswahl 2009 wurde Stoeck bis 2013 Mitarbeiterin der niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Johanna Voß.

Anja Stoeck ist seit 2013 Mitglied des niedersächsischen Landesvorstandes der Linkspartei. Auf dem 5. Landesparteitag am 7. und 8. Februar 2015 wurde Anja Stoeck neben Herbert Behrens zur Landesvorsitzenden der Landespartei Die Linke Niedersachsen gewählt. Sie wurde auf dem 6. Landesparteitag in Osnabrück am 4. und 5. März 2017 in ihrem Amt bestätigt. Ihre neue Co-Vorsitzende wurde die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann, mit der sie die erste weibliche Doppelspitze der Linkspartei auf Landesebene bildete. Zimmermann legte jedoch im Juni 2018 ihr Parteiamt nieder, weil sie nicht in der Lage sei, der „großen Verantwortung sowie meinem eigenen Anspruch an politische Zusammenarbeit, die wirklich dem Landesverband unserer Partei dient, gerecht zu werden“. Heidi Reichinnek wurde als Nachfolgerin gewählt.

Zur Landtagswahl 2017 trat sie für die Linke als Spitzenkandidatin an. Mit 4,6 Prozent der Stimmen verpasste die Partei den Einzug in den Landtag.

Weblinks 
 Porträt von Anja Stoeck auf taz.de

Einzelnachweise 

Parteivorsitzender von Die Linke Niedersachsen
SPD-Mitglied
WASG-Mitglied
Deutscher
Geboren 1966
Frau